StudiumPlus ist die Bezeichnung für ein Studium, das eine (IHK-)Ausbildung integriert, beispielsweise:

  StudiumPlus (Hochschule Pforzheim), Studienangebot der Hochschule Pforzheim
 StudiumPlus (Technische Hochschule Mittelhessen), Duales Studienangebot der Technischen Hochschule Mittelhessen